Mountfield bezeichnet:
 Mountfield (England), ein Dorf in England
 Mountfield (Irland), ein Dorf in Irland
 Mountfield HK, einen tschechischen Eishockeyklub aus Hradec Králové

Mountfield ist der Familienname folgender Personen:
 Derek Mountfield (* 1962), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mount Field